Pills peut désigner :

Divers 
 Pills (groupe), un groupe de musique électronique français.
 Pills et Tabet, un duo de chanson française constitué de Jacques Pills et Georges Tabet

Titres 

 Pills, une chanson du groupe d'indie rock australien The Mess Hall

Patronyme 

 Jacques Pills, un chanteur français.
Patronyme français